Т-800:
 Т-800 — марка промышленного гусеничного трактора Челябинского тракторного завода. 
 T-800 — модель робота-андроида из фильмов о Терминаторе.